Dals församling kan syfta på:
Dals församling, Linköpings stift – en församling i Vadstena pastorat i Motala och Bergslags kontrakt i Linköpings stift
Dals församling, Härnösands stift – en församling i Ådalsbygdens pastorat i Härnösand-Kramfors kontrakt i Härnösands stift